Příjmení Šedo nosí více významných osobností:

 Aleksi Šedo (* 1961) – český lékař, biochemik a patobiochemik
 Leoš Šedo (* 1952) – český spisovatel
 Ondrej Šedo (* 1921) – slovenský fotbalista, záložník